Il doppio del Welsh International Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Katrina Adams e Mariaan de Swardt erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Debbie Graham e Kerry-Anne Guse hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Julie Pullin e Lorna Woodroffe.

Teste di serie
 Debbie Graham /  Kerry-Anne Guse (campionesse)
 Ann Grossman /  Tami Whitlinger-Jones (quarti di finale)
 Miho Saeki /  Yuka Yoshida (quarti di finale)
 Sonya Jeyaseelan /  Janet Lee (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Welsh International Open 1997